

Аккус — село, Жангалинський район, Західноказахстанська область

Аккус — муніципалітет, регіон Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї